Змагання з боксу в чоловічій категорії 60 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбувалися з 23 по 29 червня в Палаці Спорту в Уріччі.

Результати

Фінал

Перша половина

Друга половина

Примітки

Посилання
Draw 
Чоловіки 60